Die Höhere Fachschule steht für einen Schultyp:
 Höhere Fachschule (Schweiz)
 Höhere Fachschule (Deutschland)

siehe auch
 Höhere Lehranstalt